Горяево — название нескольких населённых пунктов:
 Горяево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Горяево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.